Mission Beach ist der Name folgender Orte:

 Mission Beach (Queensland), Ort in Australien
 Mission Beach (San Diego), Ortsteil von San Diego, Kalifornien

Siehe auch:
 Giant Dipper (Belmont Park) (auch Mission Beach Roller Coaster), Achterbahn in San Diego, Kalifornien